

Вейверлі — місто, штат Алабама
 Вейверлі — місто, штат Іллінойс
 Вейверлі — місто, штат Айова
 Вейверлі — місто, штат Канзас
 Вейверлі — місто, штат Кентуккі
 Вейверлі — місто, штат Міннесота
 Вейверлі — місто, штат Міссурі
 Вейверлі — місто, штат Небраска
 Вейверлі — місто в окрузі Франклін, штат Нью-Йорк
 Вейверлі — місто, штат Теннессі
 Вейверлі — місто, штат Вірджинія
 Вейверлі — місто, штат Вашингтон
 Вейверлі — селище в окрузі Тайога, штат Нью-Йорк
 Вейверлі — селище, штат Огайо
 Вейверлі Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія
 Вейверлі — переписна місцевість, штат Флорида
 Вейверлі — переписна місцевість, штат Мічиган
 Вейверлі — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Вейверлі — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Вейверлі — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Веверлі